

Населені пункти та їхні частини
 Заґай — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґай — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Заґай — частина села Осенцини в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заґай — частина села Заґай в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґай — частина села Макув-Кольонія в гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґай — частина села Маужиці в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґай — частина села Бжезе в гміні Клай Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заґай — частина села Лютомірув у гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Заґай — частина села Шарлатув у гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Заґай — осада в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства

Примітки